Night Eyes ist der Titel mehrerer Filme:

 Night Eyes (1982), englischer Originaltitel Deadly Eyes, kanadischer Horrorfilm von 1982
 Night Eyes (1990), US-amerikanischer erotischer Thriller
 Night Eyes 2, US-amerikanischer erotischer Thriller aus dem Jahr 1991
 Night Eyes 4 – Im Netz der Intrigen, US-amerikanischer erotischer Thriller aus dem Jahre 1995